Sigle
 RNF, Réserves Naturelles de France, association qui anime le réseau des réserves naturelles de France.
 RNF, Réserve nationale de faune, territoire protégé du Canada.
 RNF, Réseau Normalisation et Francophonie.
 RNF, Règles pour la Normalisation Française.